Cayetano steht für:
 Cayetano (Vorname), spanischer männlicher Vorname
 Cayetano (Uruguay), Ort im Departamento Salto

Cayetano ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Peter Cayetano (* 1970), philippinischer Politiker
 Ángel Cayetano (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Ben Cayetano (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 Catana Cayetano (* 1940), deutsch-guatemaltekische Schauspielerin und Model und US-amerikanische Hochschullehrerin
 Pen Cayetano (* 1954), belizischer Maler und Musiker
 Pia Cayetano (* 1966), philippinische Rechtsanwältin, Moderatorin, Unternehmerin und Politikerin

Siehe auch:
 Caetano
 Caetani
 Gaetano
 Cajetan
 Kajetan
 San Cayetano